

Patronyme
 Eric Schmieder, (1979- ), joueur américain de basket-ball.
 Günther Schmieder, (1957- ), spécialiste allemand du combiné nordique.
 Karl Christoph Schmieder  (de), (1778-1850, historien des sciences allemand.
 Werner Schmieder, (1926- ), homme politique est-allemand.
 Wolfgang Schmieder, (1901-1990), musicologue allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme